Giorgio Napolitano, de 11e president van de Italiaanse Republiek
Danilo Napolitano, een Italiaans wielrenner
Janet Napolitano, Amerikaanse politica en voormalig gouverneur van Arizone, VS
Mario Napolitano, een voormalig Italiaans schaakkampioen